Гло́вер (; в переводе перчаточник) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гловер, Виктор Джером (род. 1976) — американский астронавт.
 Гловер, Дана (род. 1974) — американская певица и автор песен
 Гловер, Джон (род. 1944) — американский актёр.
 Гловер, Джулиан (род. 1935) — английский актёр.
 Гловер, Дональд (род. 1983) — американский актёр, стендап-комик, сценарист и музыкант.
 Гловер, Дэнни (род. 1946) — американский актёр.
  (род. 1964) — американский певец, гитарист и актёр.
 Гловер, Криспин (род. 1964) — американский актёр.
 Гловер, Луиза (род. 1983) — английская модель.
 Гловер, Майкл (род. 1922) — британский военный историк.
 Гловер, Ричард (род. 1958) — австралийский писатель, журналист и радиоведущий.
 Гловер, Ричард (1712—1785) — поэт, писатель и политический деятель Великобритании.
 Гловер, Роджер (род. 1945) — британский музыкант.
 Гловер, Хелен (род. 1986) — британская гребчиха.
 Гловер, Энн (род. 1956) — шотландская учёная-биолог.

Топоним 
 Гловер — название ряда населённых пунктов в США.
  — река в штате Оклахома.

См. также 
 Glover — видеоигра 1998 года

Примечания